Ломинадзе — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Ломинадзе, Андрей Сепович (1918 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Ломинадзе, Виссарион Виссарионович (1897—1935) — советский партийный деятель.
 Ломинадзе, Джумбер Георгиевич (1930—2014) — советский и грузинский астрофизик.